Bei den Europaspielen 2019 wurden acht Wettbewerbe im Bogenschießen ausgetragen.

Die Einzelwettkämpfe mit dem Recurvebogen dienten gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2020. Die Athleten konnten dabei mit dem Recurvebogen im Einzel und mit der Mannschaft Quotenplätze für ihre Nation sichern.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner 
Compoundbogen

Recurvebogen

Ergebnisse Recurvebogen

Männer Mannschaft

Frauen Mannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse auf Minsk2019

Bogenschießen
_2019
Bogenschießen (Belarus)